A competição de simples masculino foi um dos eventos do tênis nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Foi disputada no Centro Canadense de Tênis, em Toronto entre os dias 10 e 15 de julho.

Calendário
Horário local (UTC-4).

Medalhistas

Cabeças-de-chave

 {{flagODEPAathlete|'Facundo Bagnis|ARG|2015}} (Campeão)
  (Quartas de final)
  (Semifinal)
  (Semifinal, medalha de bronze)
  (Segunda rodada)
  (Oitavas de final)
  (Segunda rodada)
  (Final, medalha de prata)

<ol start="9">
  (Quartas de final)
  (Oitavas de final)
  (Segunda rodada)
  (Oitavas de final)
  (Oitavas de final)
  (Oitavas de final)
  (Oitavas de final)
  (Segunda rodada)

Chaveamento

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 Alt = Alternativo (alternate)
 SE = Special Exempt
 PR = Ranking protegido (protected ranking)

 w/o = Desistência (walkover)
 r = Abandono (retired)
 d = Desclassificação (default)
|}

Finais

Chave superior

Seção 1

Seção 2

Chave inferior

Seção 3

Seção 4

Eventos do tênis nos Jogos Pan-Americanos de 2015